Luotto – cognome italiano
 Andy Luotto – attore, comico, cuoco e cantante statunitense naturalizzato italiano